Портесуело:

 Портесуело - муніципалітет в Іспанії, входить до провінції Касерес у складі автономного співтовариства Естремадура.
 Портесуело - селище в Чилі. Адміністративний центр однойменної комуни.